Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Southern California Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 27. bis 29. Juli 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
2013